Фёдор Са́рычев: Сарычев, Фёдор Васильевич (1824—1884) — русский контр-адмирал; участник Крымской войны. Сын подполковника В. А. Сарычева.
 Сарычев, Фёдор Кузьмич (1918—1945) — Герой Советского Союза.